Ца́угг () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Цаугг, Адриан (род. 1986) — южноафриканский автогонщик.
 Цаугг, Оливер (род. 1978) — швейцарский шоссейный велогонщик.
 Цаугг, Ханс-Петер (род. 1952) — швейцарский футболист и тренер.